Тотолтепек де Гереро има више значења:

 Општина Тотолтепек де Гереро (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тотолтепек де Гереро (Тотолтепек де Гереро, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику